Independence kan avse:

Geografi

USA 
 Independence, Kalifornien – en ort i Kalifornien
 Independence, Kentucky – en ort i Kentucky
 Independence, Iowa – en ort i Iowa
 Independence, Louisiana – en ort i Louisiana
 Independence, Minnesota – en ort i Minnesota
 Independence, Missouri – en ort i Missouri
 Independence, Virginia – en ort i Virginia

Se även 
 Independence Day – en amerikansk film från 1996
FSRU Independence – flytande LNG-terminal i Klaidpeda i Litauen
 Independence-klass – flera fartygsklasser